Мировой кубок вызова 2019 (англ. 2019 World U-17 Hockey Challenge) — международный ежегодный хоккейный турнир, который проходил с 3 по 10 ноября 2019 года в городах Медисин-Хат и Суифт-Каррент канадских провинций Альберта и Саскачеван соответственно.

Сборные 

На турнире участвовали 4 сборных из Европы и 4 сборных из Северной Америки, при этом Канаду представляют 3 сборные (66 игроков разделены на три команды: Канада Black, Канада Red и Канада White).

Групповой (предварительный) раунд 
Восемь команд разбиты на две группы А и В. По регламенту турнира в плей-офф проходят все восемь сборных.        

Канада Black, Канада White, Чехия и США сыграют все предварительные раунды группы A на арене Canalta Centre в Медисин-Хат, в то время как Канада Red, Финляндия, Россия и Швеция будут играть на арене Credit Union iPlex в Суифт-Каррент.

Группа А 

Время местное (UTC-7). Арена Canalta Centre в Медисин-Хат

Группа В 

Время местное (UTC-6). Арене Credit Union iPlex в Суифт-Каррент.

Плей-офф 
По регламенту турнира для участия в четвертьфинальных матчах команды разбиты на пары в зависимости от занятых мест в своих группах. Команды, занявшие первые места, играют с командами, занявшими четвёртые места в соседней группе, а вторые - с третьими.

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие снайперы

Ссылки и примечания